Luckenberg ist der Name folgender Orte:

 Luckenberg (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Luckenberg, Wüstung in Brandenburg an der Havel, Brandenburg